Gloriosa modesta  — вид цветковых растений рода Глориоза (). Ранее рассматривался в составе рода Литтония ().

Ботаническое описание 

Клубневая лиана с длинным стеблем и усиками на концах листьев. Высота растения — от 1 до 2 метров. Листья мутовчатые или очередные, яйцевидно-ланцетные, до 15 см длиной, с цепляющимися усиками на концах. Цветки поникающие колокольчатые, одиночные, оранжевые, до 5 см длиной, появляются летом в пазухах листьев. Переносит минимальную температуру 12 °C.

Распространение 
Родина: Лимпопо, Мпумаланга, Квазулу-Натал, Южно-Африканская Республика.

Хозяйственное значение и применение 
Растение используется в комнатном цветоводстве в качестве декоративного.

Синонимика

Примечания

Литература 
 The RHS A-Z encyclopedia of garden plants. — London, Dorling Kindersley Limited, 1996, 2003.

Безвременниковые
Декоративные растения
Флора Африки